Le nom hippocampe dérive du latin , lui-même transcrit du grec ancien , monstre, cheval ou poisson marin, construit sur  et . L'adjectif hippocampique signifie « de l'hippocampe ».

Sciences et techniques

Anatomie 
 L'hippocampe est une partie du cerveau jouant un rôle essentiel dans la mémoire.
 La commissure hippocampique du corps calleux, localisée dans le fornix, relie les parties gauche et droite de l'hippocampe.
 La neurogenèse hippocampique est la formation des neurones de l'hippocampe.
 La formation hippocampique est composée de l'hippocampe, du cortex périrhinal et du cortex entorhinal, du subiculum et du gyrus denté.
 Le gyrus parahippocampique est une circonvolution cérébrale du lobe limbique du cortex cérébral, situé sur la face interne de l'hémisphère, en dessous de l'hippocampe.

Astronomie et planétologie 
 Hippocampe est un satellite de Neptune, photographié dès 2004 mais découvert en 2013.

Biologie 
 Les hippocampes sont des petits poissons marins qui nagent à la verticale, de la famille des Syngnathidae (sous-famille des Hippocampinae).
 L'Hippocampe feuille (Phycodurus eques) est une espèce de poissons marins apparentée aux hippocampes, de la famille des Syngnathidae (sous-famille des Syngnathinae).

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 L'hippocampe est une créature fantastique de la mythologie grecque, mi-cheval mi-poisson.
 Le débat sur l'hippocampe est une controverse scientifique sur la position taxonomique de l'être humain dans le règne animal, commencée en 1860.
 La bataille des monts Austen, du Cheval au galop et de l'Hippocampe est un affrontement armé qui s'est déroulé en  et , à la fin de la campagne de Guadalcanal, au Japon.

Culture et société

Associations 
 Hippocampe est une association située dans l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, à l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II.
 Hippocampe est une association étudiante l'université Jean-Moulin-Lyon-III.
 L'Hippocampe est une association de développement d'actions culturelles et artistiques en faveur de l'insertion sociale et professionnelle, fondée en 2005.

Édition 
 Hippocampe est une revue littéraire et artistique semestrielle.

Littérature et bande dessinée 
 L'Hippocampe est une nouvelle de science-fiction de Lorris Murail, parue en 1981.
 Ne tirez pas sur « Hippocampe » ! est la  histoire de la série Tif et Tondu de Marcel Denis, publiée dans le journal Spirou du  au .

Entreprises 
Un hippocampe ailé est le symbole historique de la compagnie aérienne Air-France, bien qu'il fût mis en second plan sur l'habillage extérieur des avions lors de la fusion avec KLM au début des années 2000. A la fin des années 2010, la compagnie le réintroduit comme clin d'oeil à l'extrémité des ailes sur certains nouveaux modèles.

Commerce 
En France, l'hippocampe est présent sur le poinçon permettant de marquer la grande garantie concernant le titre de l'or (999 ‰) utilisé pour la fabrication des objets.

Anthroponyme 
 Hippocampe Fou, de son vrai nom Sébastien Gonzalez (1984-), est un rappeur français.

Toponyme 
 « L'île-hippocampe » est un surnom de Mahoré, l'île principale de Mayotte.